Ren kan syfta på

 Ren – arktiskt hovdjur
 Skogsren – underart  i Finland och ryska delar av Karelen
 Svalbardsren – underart på Svalbard och kringliggande öar
 För andra underarter, se avsnitt i huvudartikeln
 Företeelser kopplade till renen
 Renskötsel – att äga och kontrollera tama eller halvvilda renar
 Renvall – en plats som använts för mjölkning av renar under sommaren och hösten
 Renkött –  köttet från renar
 Renskav – tunna skivor som skärs från fruset renkött och steks i stekpanna
 Renlavar – en grupp av marklevande busklavar
 Ren – svenskt efternamn, oftare skrivet Rehn
 Rèn - kinesiskt släktnamn
 REN – portugisiskt energidistributionsföretag
 Ren & Stimpy – amerikansk-kanadensisk-koreansk animerad TV-serie
 Ren, Xingtai – härad i Hebei-provinsen, Kina

 Ren, adjektiv som förekommer i olika artikelnamn, däribland
 Ren fotografi – fotografisk stilriktning
 Ren förmögenhetsskada – juridisk term
 Ren idrott – svensk stiftelse mot doping
 Ren stämning – musikterm
 Rena kläder – internationell kampanj för bättre förhållanden inom sko- och konfektionsindustrin

Se även
 Ren (auktor) – en auktorsförteckning
 Rhen – Västeuropas största flod
 Rent – flera olika betydelser
 Rena – tätort i Norge